Coqueirense – abitanti di Coqueiral
Coqueirense – abitanti di Coqueiro Baixo
Coqueirense – abitanti di Coqueiro Seco
Coqueirense – abitanti di Coqueiros do Sul